Live! kan avse:
 Live! (musikalbum av Bob Marley and the Wailers) – ett livealbum av Bob Marley and the Wailers
 Live! (musikalbum av Dune) – ett livealbum av Dune
 Live! (musikalbum av Scott Henderson) – ett livealbum av Scott Henderson 
 LIVE!! – ett livealbum av Yngwie Malmsteen
 Live! (musikalbum av The Police) – ett livealbum av The Police
 Live!! – ett livealbum av Screaming Headless Torsos
 LIVE! – ett livealbum av The New Pornographers

Se även
 Live  för album med denna titel

pt:Live!